Ким Хэджин (; 13 апреля 1997, Квачхон) — южнокорейская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Трёхкратная чемпионка Южной Кореи (2010—2012) и участница Олимпийских игр (2014).

Карьера 
Начала заниматься фигурным катанием в семь лет. В сезоне 2009/2010 она победила на взрослом чемпионате страны с результатом 148,78 балла. В последующие два года сохраняла титул чемпионки страны. В 2012 году стала победительницей юниорского Asian Trophy, а на чемпионате мира среди юниоров заняла восьмое место.

В сезоне 2013/2014 впервые выступила на чемпионате четырёх континентов, где показала шестой результат с личным рекордом в каждой из программ. На Олимпийских играх в Сочи заняла шестнадцатое место, а спустя месяц на чемпионате мира стала двадцать третьей в итоговом протоколе.

В постолимпийский сезон стала девятой на Мемориале Ондрея Непелы. Затем выступала на Гран-при Китая и Канады, расположившись на восьмой и девятой позиции, соответственно. Четыре континента 2015 завершила одиннадцатой. На чемпионате мира, проходившем в Шанхае, финишировала девятнадцатой.

В дальнейшем Ким не участвовала в крупных международных турнирах. На чемпионатах Южной Кореи занимала места во второй десятке. В февраля 2017 года выступала на Универсиаде, где откатала короткую программу, но на разминке перед произвольной получила травму и снялась с соревнований.

После чемпионата страны в январе 2018 года Ким завершила соревновательную карьеру. После чего начала работать тренером и хореографом по фигурному катанию. Была комментатором Олимпийских игр 2018 на телеканале MBC.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фигуристы Республики Корея
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года